На́гель, На́ґель () — прізвище німецького та нідерландського походження. Походить від такого ж слова, що з обох мов перекладається як «цвях», і пов'язане з професією виробників цвяхів.

Відомі носії:

 Бйорн Нагель (; 1978) — німецький та український вершник, що спеціалізується на змаганнях з конкуру.
 Вільгельм Нагель (; 1902—1960) — державний діяч Третього Рейху, кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Ернест Наґель (; 1901—1985) — чесько-американський філософ науки.
 Конрад фон Нагель (; 1912—1944) — німецький офіцер, обер-лейтенант резерву вермахту. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Томас Нагель (; 1937) — американський філософ, представник аналітичної філософії.
 Якоб Нагель (; 1899—1973) — державний діяч Третього Рейху. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.

Примітки